«Инквизиция» () — французский исторический восьмисерийный телесериал 2012 года.

Сюжет 
Основное действие сериала происходит в XIV веке, во время Великого западного раскола церкви. Великий инквизитор Барналь со своим учеником прибывает по поручению папы Климента VII в город Карпантра, где совершено сатанинское преступление: найден священник, распятый на кресте перед своей церковью. Инквизитор уверен, что это преступление — лишь первое в череде подобных, и оказывается прав. Под подозрение попадают два еврейских врача, отец и сын из Неаполя, которые проводят эксперименты и исследования, препарируя крыс в надежде понять природу чумы, а так же решаются в нарушение законов провести христианке кесарево сечение.

В ролях 
 Орельен Вик — Николя Тестевиль/Самюэль
 Юбер Сен-Макари (Hubert Saint-Macary) — Давид
 Владислав Галар (Vladislav Galard) — Гильермо Барналь/Гийом Тестевиль
 Аннелиз Эм (Annelise Hesme) — Мадлен
 Квентин Мерабет (Quentin Merabet) — Силас
 Анн Броше (Anne Brochet) — Екатерина Сиенская
 Оливье Рабурден — Раймон де Тюренн
 Михаэль Вандер-Мейрен — антипапа Климент VII
 Филипп Дюкло (Philippe Duclos) — великий раввин
 Анна-Софи Франк (Anne-Sophie Franck) — Элеонора
 Люла Коттон-Фрапье (Lula Cotton-Frapier) — Аврора
 Бастьен Буйон — Пётр Люксембургский

Список серий 
Сезон 1 (2012)

Уже после выхода первых двух серий сериал подвергся жесткой критике со стороны католической общественности, специалистов-историков и обычных зрителей. Помимо карикатурного показа католического епископата и инквизиции, отобразившего пропагандистские антиклерикальные клише XIX века, наибольшее недовольство вызвал экранный образ святой Екатерины Сиенской, представленной в виде террористки-заговорщицы, пытающейся развязать бактериологическую войну против гражданского населения Авиньона и Карпантра. В результате, количество просмотров к концу показа снизилось более чем на треть. Объяснения постановщика Никола Кюша, заявившего, что он снимал сериал в жанре сайнс-фикшн и игрового кино, а не историческом, не были признаны убедительными. По словам Le Figaro Télé, «исторический роман не должен извращать истину».

Примечания 

Исторические телесериалы Франции
Исторические телесериалы о XIV веке
Фильмы об инквизиции
Телевизионные мини-сериалы Франции
Телевизионные мини-сериалы 2012 года